Alcocer de Planes kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Alcocer de Planes (kommunhuvudort), Valencia, Provincia de Alicante, 
 Alcocer de Planes (kommun), Valencia, Provincia de Alicante, 

Robotskapade Spanienförgreningar